święty Awit
 Saint-Avit (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Avit (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Avit (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Avit (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Avit (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Avit (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Avit (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy